Lethal (eng. ‚tödlich‘) 

im Musikbereich:
 Lethal (argentinische Band), argentinische Metal-Band
 Lethal (schwedische Band), schwedische Metal-Band
 Lethal (US-amerikanische Band), US-amerikanische Metal-Band
 DJ Lethal, ein US-amerikanischer DJ lettischer Abstammung
 Lethal Aggression, eine US-amerikanische Crossover-Band
 Lethal Bizzle, ein Musiker aus der britischen Grimeszene
 Lethal Dose, war eine US-amerikanische Power- und Thrash-Metal-Band 
 Lethal Records, war ein österreichisches Independent-Label, das sich auf Extreme Metal spezialisiert hatte

im Filmbereich:
 Lethal Invasion – Attacke der Alien-Viren
 Lethal Point – Zwei gnadenlose Profis
 Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis
 Lethal Weapon 4, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1998

weitere Bedeutungen:

 Jay Lethal (* 1985), (Kampfname) US-amerikanischer Wrestler

 Overo-Lethal-White-Gen

lethal tritt häufiger als Falschschreibung von ‚letal‘ auf. Näheres zum Zielbegriff:
 Letalität